MZE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manatee (Belize)
 Mže – fiume dell'Europa centrale